Такмичење у трчању на 60 метара са препонама у мушкој конкуренцији на 33. Европском првенству у дворани 2015. у Прагу одржано је 6. марта у мулти-спортској 02 Арени.

Титулу освојену у Гетеборгу 2013. није одбранио Сергеј Шубенков из Русије

Земље учеснице 
Учествовало је 28 такмичара из 19 земаља.

Рекорди 
{| class="wikitable" width=90%
|-
! colspan="6" | Рекорди пре почетка Европског првенства 2015.
|-
| Светски рекорд
| rowspan="3" | Колин Џексон||rowspan=3| 
| rowspan="2" | 7,30
| rowspan="2" | Зинделфинген, Немачка
| rowspan="2" | 6. март 1994.
|-
| Европски рекорд|-
| Рекорди европских првенстава| 7,39
| Париз, Француска
| 12. март 1994.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне у дворани
| Орландо Ортега || 
| 7,45 
| Лођ, Пољска
| 17. фебруар 2015.
|-
| Најбољи европски резултат сезоне у дворани| Димитри Баску || 
| 7,48
| Обијер, Француска
| 21. фебруар 2015.
|-
!colspan="6" | Рекорди после завршетка Европског првенства 2015.
|-
| Најбољи европски резултат сезоне у дворани
| Димитри Баску || 
| 7,46
| Праг, Чешка
| 6. март 2015.
|}

 Најбољи европски резултати у 2015. години 
Десет најбољих европских такмичара у трци на 60 метара са препонама у дворани 2015. године пре почетка првенства (5. марта 2015), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)Светска ранг листа атлетичара на 60 метара са препонама у дворани 2015 (ИААФ).Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља'''

Финале

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици у дворани 2015.
Трка на 60 метара са препонама на Европском првенству у атлетици у дворани